Тепозан има више значења:

 Тепозан (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепозан (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепозан (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепозан (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепозан (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепозан (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику